Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Hyperion, d'après le Hypérion de la mythologie grecque. Un troisième était prévu mais n'a jamais été lancé :
 le , un cinquième rang de 32 canons lancé en 1807 et démoli en 1833 ;
 le HMS Hyperion aurait dû être une frégate à hélice. Commandée en 1861, elle est annulée en 1863 ;
 le , un destroyer de classe H lancé en 1936 coulé durant la Seconde Guerre mondiale.

Hyperion